«Гуандун Саузерн Тайгерс» (, () — китайский баскетбольный клуб. Владелец команды — Guangdong Winnerway (Hongyuan) Group. Команда является одной из самых успешных в Китайской баскетбольной ассоциации. «Тайгерс» выиграли семь титулов чемпиона в финалах плей-офф, однако уступают по числу титулов клубу Баи Рокетс, который является обладателем восьми титулов. Также «Тайгерс» единственная команда с момента открытия профессиональных баскетбольных соревнований в Китае, которая принимала участие во всех плей-офф с 1995 года. Домашней площадкой является Дунгуань Арена, расположенная в Дунгуане, провинция Гуандун. Кроме того, в целях популяризации баскетбола, клуб проводит некоторые игры в Чжуншане, Чжухае и других городах в районе реки Жемчужной.

История 
Первая команда «Тайгерс» была основана в 1993 году и носила название БК «Гуандун Саузерн Тайгерс». Клуб стал первой негосударственной профессиональной баскетбольной командой в КНР. Кроме основной команды, в рамках проекта существовало три молодёжных (Команда 2 и 3А базировались на площадке основной; 3В базировалась в Дунгуане). Резервные команды существовали при совместной поддержке спонсора и комитета по делам спорта провинции Гуандун. За период своего существования «Тайгерс» подготовили множество талантливых баскетболистов для сборной. В настоящее время за клуб выступают восемь игроков национальной сборной КНР, а также ряд молодых футболистов, выступающих за юношеские и молодёжные сборные разных возрастов.

Команда стала участником профессиональной лиги, которая стартовала в 1995 году и получила название Китайская баскетбольная ассоциация (КБА). В дебютном сезоне «Тайгерс» дошли до финала, однако проиграли команде «Баи Рокетс» в финальной серии 0-2.

Текущий состав 
Примечание: Гражданство указано в соответствии с данными ФИБА. Игрок может иметь более одного гражданства

Достижения 
 КБА
 Чемпионы по итогам плей-офф (7): 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11
 Финал плей-офф (4): 1995-96, 2002-03, 2006-07, 2011-12
 Чемпионы по итогам сезона (8): 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-12
 Серебряные призёры регулярного чемпионата (3): 1995-96, 2004-05, 2010-11
 Бронзовые призёры регулярного чемпионата (3): 1996-97, 1998-99, 1999-00

 Спартакиада народов КНР
 Золотые медали (1): 2009
 Серебряные медали (1): 2005

 Кубок чемпионов ФИБА Азия
 Бронзовый призёр (1): 1996

 Кубок Гранд Уальдо
 Победитель: (1): 2008

Рекорды

Игры 
 очки: 45, Ду Фэн, «Баи Рокетс» — «Гуандун Саузерн Тайгерс» (118—113), сезон 2001-02
 трёхочковые: 12, Ван Шипэн, «Гуандун» — «Чжэцзян Голден Буллз» (115—106), сезон 2004-05
 подборы: 25, Джейсон Диксон, «Шаньдун Лайонс» — «Гуандун Саузерн Тайгерс» (106—116), сезон 2003-04
 результативные передачи: 28, Ли Цюнь, «Гуандун Саузерн Тайгерс» — «Нанькин Арми» (110—101), сезон 1999-00
 перехваты: 13, Чжан Юнцзюнь, «Баи Рокетс» — «Гуандун Саузерн Тайгерс» (109-81), сезон 1996-97
 блок-шоты: 6, Джейсон Диксон, «Гуандун Саузерн Тайгерс» — «Баи Рокетс» (107—100), сезон 2000-01; «Ляонин Динозаурс» — «Гуандун Саузерн Тайгерс» (85-106), сезон 2002-03
 слэм-данки: 7, Джейсон Диксон, «Гуандун Саузерн Тайгерс» — «Шанхай Шаркс» (125-84), сезон 2002-03

Карьера 
 очки: 7422, Чжу Фанъюй
 трёхочковые: 883, Чжу Фанъюй
 подборы: 3908, Джейсон Диксон
 результативные передачи: 1508, Ли Цюнь
 перехваты: 710, Чжу Фанъюй
 блок-шоты: 349, Джейсон Диксон
 данки: 498, Джейсон Диксон

Закрепленные номера 
 15  Джейсон Диксон, Центровой

Известные игроки

См. также 
 Китайская баскетбольная ассоциация
 Гуандун Саузерн Тайгерс (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Представление команды на сайте Sports.sina.com.cn 

Баскетбольные клубы Китая
Китайская баскетбольная ассоциация